Кри́стофер Кле́менс «Кле» Ко́йман (); род. 3 июля 1963, Онтэрио, США) — американский футболист, защитник, известный по выступлениям за «Тампа-Бэй Мьютини», «Крус Асуль» и сборную США. Участник Чемпионата Мира 1994 года.

Клубная карьера 
Койман начал карьеру в клубе indoor-лиги «Лос-Анджелес Лазерс». В 1989 году он перешёл в профессиональный футбол и недолго поиграл за американские «Калифорния Киккерс» и «Сан-Диего Номадс». В 1990 году Кле переехал в Мексику, где его первой командой стала «Кобрас». В 1992 он перешёл в «Крус Асуль» и стал первым американцем-капитаном мексиканского клуба. В 1994 году Койман стал футболистом «Атлетико Морелия», за который выступал следующие два сезона.

В 1996 году с образованием MLS Койман, как и многие американские футболисты вернулся на родину, для выступления в новой лиге. Новым клубом Кле стал «Тампа-Бэй Мьютини». В 1998 году Койман был выбран на драфте «Майами Фьюжн». Сыграв всего 14 матчей за новый клуб он завершил карьеру.

Международная карьера 
В 1993 году Койман дебютировал за сборную США. В том же году он принял участие в Золотом кубке КОНКАКАФ. На турнире Кле сыграл в матчах против сборных Ямайки, Мексики, Панамы и Гондураса, а в поединке против Коста-Рики забил свой первый гол за национальную команду. По итогам турнира он завоевал серебряные медали.

В 1994 году Койман попал в заявку на участие в домашнем Чемпионате Мира. На турнире он принял участие в поединке против сборной Швейцарии.

Голы за сборную США

Достижения 

Международные

 США
  Золотой кубок КОНКАКАФ — 1993

Примечания

Ссылки 
 
 
 Statistiche su Nasljerseys.com

Футболисты США
Игроки сборной США по футболу
Игроки ФК «Кобрас»
Игроки ФК «Крус Асуль»
Игроки ФК «Атлетико Морелия»
Игроки ФК «Тампа-Бэй Мьютини»
Игроки ФК «Майами Фьюжн»